Papež Gelazij je bilo ime več papežev:

 Papež Gelazij I. (492–496)
 Papež Gelazij II. (1118–1119)